Teodosi I el Gran (347, Cauca, Hispània - 395, Mediolanum), emperador romà (375-395) venerat com a sant a l'església Ortodoxa
 Teodosi I d'Alexandria (Egipte, segle VI - Alt Egipte, 567), patriarca d'Alexandria venerat com a sant per l'església ortodoxa copta